Suganuma ist der Familienname folgender Personen:

 Minoru Suganuma (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Shun'ya Suganuma (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Suganuma Teifū (1865–1889) japanischer Wissenschaftler